Blissus är ett släkte av insekter. Blissus ingår i familjen Blissidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Blissus